Malezja wystartowała po raz pierwszy na igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1966 roku na igrzyskach w Kingston i od tamtej pory reprezentacja uczestniczyła we wszystkich igrzyskach oprócz igrzysk w Edynburgu w 1986 roku. Najwięcej złotych medali (12) oraz najwięcej medali w ogóle (36) Malezja zdobyła w 2010 roku na igrzyskach w Nowym Delhi.

Malezja była raz organizatorką igrzysk:
 Igrzyska Wspólnoty Narodów 1998 w Kuala Lumpur

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 
 

!